Jouini () est un patronyme tunisien notamment porté par :

 Chokri Jouini (1989-), volleyeur tunisien ;
 Elyès Jouini (1965-), universitaire et homme politique franco-tunisien ;
 Haythem Jouini (1993-), footballeur tunisien ;
 Hédi Jouini (1909-1990), chanteur-compositeur tunisien ;
 Khaoula Jouini (1987-), judokate tunisienne ;
 Mohamed Nouri Jouini (1961-), homme politique tunisien ;
 Neji Jouini (1949-), arbitre tunisien de football ;
 Rim Jouini (1980-), boxeuse tunisienne.

Autres 
 Dar Jouini, palais à Tunis ;
 Ouled Jouini, groupe musical tunisien mené par Farhat Jouini.

Patronyme tunisien